The Call of the Desert – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Call of the Desert – film del 1916 prodotto dalla Hiawatha Film Company